Raymond I van Toulouse, graaf van Toulouse en Rouergue (949/952-983)
 Raymond III van Toulouse, als Raymond I hertog van Aquitanië (932-936)
 Raymond I Trencavel (+1167), burggraaf van Agde, Béziers, Albi, Carcassonne en Razés (1130/1150-1167)
 Raymond I van Oranje, prins van Oranje (1218-1282)